Denumirea de Vladimirovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Vladimirovo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Vladimirovo, un sat în comuna Topolovgrad, regiunea Haskovo;
 Vladimirovo, un sat în comuna Boicinovți, regiunea Montana.